José Luis Corral ist der Name folgender Personen:
* José Luis Corral (Schriftsteller) (* 1957), spanischer Schriftsteller
 José Luis Corral (Bischof) (* 1968), argentinischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Añatuya